International Tennis Tour peut désigner :
International Tennis Tour, un jeu vidéo de tennis de Loriciel sur Super Nintendo, adapté sur Mega Drive ;
IMG International Tour Tennis, un jeu vidéo de tennis de High Score Productions sur Mega Drive et Super Nintendo.